Toddy Pond är en sjö i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toddy Pond ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Taff y Bryn,  meter över havet,  kilometer sydost om Toddy Pond.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis